Könyv
 Maja, a méhecske – könyv és teljes franchise

Filmek
 Maja, a méhecske – német film (1924)
 Maja, a méhecske – német–belga–francia 3D-s számítógépes animációs film (2014)
 Maja, a méhecske – A mézcsata – német–ausztrál 3D-s számítógépes animációs film (2018)

Televíziós sorozatok
 Maja, a méhecske – NSZK–osztrák–japán rajzfilmsorozat (1975–1980)
 Maja, a méhecske – német–belga–francia 3D-s számítógépes animációs sorozat (2012–2013)